A 43.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 9 de maio a 14 de maio de 1989 com um percurso de 859,4 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Plan les Ouates, e final em Genebra.

O vencedor foi o australiano Phil Anderson, cobrindo a prova a uma velocidade média de 39,7 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1989
1989 na Suíça
1989 no ciclismo